Хасан Магометович Халмурзаев (род. 9 октября 1993 года, Назрань, Россия) — российский дзюдоист, олимпийский чемпион 2016 года в категории до 81 кг, чемпион Европы 2016, чемпион Европы среди юниоров 2011, чемпион России 2014, призёр юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, чемпион летней Универсиады 2015 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец Хусейна Халмурзаева.

Хасан служит в Отдельном батальоне ППСП МВД по Республике Ингушетия. Сержант полиции.

Спортивные результаты 
 Летние Олимпийские игры 2016 — ;
 Чемпионат Европы по дзюдо 2016 — ;
 Летняя Универсиада 2015 — ;
 Чемпионат России по дзюдо 2014 — ;
 Летние юношеские Олимпийские игры 2010 — ;
 Первенство Европы среди юниоров 2011 — ;
 Турнир «Мастерс-2017» — ;
 Кубок Европы среди мужчин 2013(Оренбург) — ;
 Кубок Европы среди мужчин 2013(Словения) — ;
 Кубок Европы среди мужчин 2016(Словакия) — ;
 Первенство России по дзюдо среди юниоров 2013 года(Тюмень) — ;
 Первенство России по дзюдо среди юниоров 2013 года(Красноярск) — ;
Турнир «Большой шлем» 2017 года — .

Личная жизнь 
Хасан женился на ингушке Залине в селе Насыр-Корт 17 сентября 2017 года.

Награды 
 Орден Почёта (14 октября 2020) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность.
 Орден Дружбы (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеутремленность.
 Медаль «За доблесть в службе» (МВД)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы России по дзюдо
Чемпионы Европы по дзюдо
Спортсмены Ингушетии
Полицейские Российской Федерации
Сержанты